Weijiazhuang bezeichnet:

 Weijiazhuang (Longyao) (魏家庄镇), Großgemeinde im Kreis Longyao in der chinesischen Provinz Hebei
 Weijiazhuang (Shizhong) (魏家庄街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shizhong in der chinesischen Provinz Shandong